Nunu peut désigner :
Circonscription de Nunu, une circonscription législative de l'État fédéré Oromia (Éthiopie)  
Nunu Kumba, une woreda d'Éthiopie ;
 les Nunu (Moye, Moyi, Nunu-Bobangi), un peuple du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa en Afrique centrale ;
 les Nunu, sous-groupe des Boma, peuple du Congo-Kinshasa en Afrique central ;
Nunu, un personnage du jeu vidéo League of Legends.

Anthroponyme 
 Nunu (1998-), chanteuse israélienne.